Thieves Like Us peut désigner :
 Thieves Like Us, le deuxième et dernier roman d'Edward Anderson, publié en 1937 ;
 Thieves Like Us, un film américain réalisé par Robert Altman, sorti en 1974 ;
 Thieves Like Us, le septième single de New Order, sorti en 1984.